Der Begriff Reformer beschreibt
einen Menschen der eine (politische) Umgestaltung vorantreibt, siehe Reform
eine chemisch-technische Anlage zur Herstellung von Synthesegas, siehe Dampfreformierung (engl. Steam Reforming)
eine chemisch-technische Anlage zur Herstellung von reinem Wasserstoff aus einem Methanol-Wasser-Gemisch, siehe Methanol-Reformer
eine chemisch-technische Anlage zur Erhöhung der Oktanzahl in Motorenbenzin, siehe Erdölraffinerie
Siehe auch:
 Il Riformista
 Reformator
 Die Reformer
 Liberal-Konservative Reformer